Чемпіонат Катару з футболу 1999-2000 виграв клуб Ас-Садд. Цей трофей став для клубу дев'ятим.

Команди

Див. також 
 Кубок наслідного принца Катару 1999

Примітки 

Катар
Катар
1999 у катарському спорті
2000 у катарському спорті